En Pologne, Gostyń est le nom des localités suivantes :

 Gostyń, village dans la voïvodie de Basse-Silésie ;

 Gostyń, un powiat de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Gostyń, gmina du powiat de Gostyń, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Gostyń, ville et siège de cette gmina.

 Gostyń, village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;

 Gostyń, village dans la voïvodie de Silésie.